L'expression Mouvement national peut faire référence à différentes organisations à travers le monde :

Algérie
Mouvement national algérien ;

Belgique
 Le Mouvement national de 1830 ;
Mouvement national belge

Bulgarie
VMRO - Mouvement national bulgare ;
Mouvement national pour la stabilité et le progrès ;

Canada
Mouvement national des Québécoises et Québécois ;

Colombie
Mouvement national progressiste ;
Mouvement national ;

Congo
Mouvement national congolais ;
Union pour la République - Mouvement national ;

Espagne
Movimiento Nacional ;

Éthiopie
Mouvement national démocratique Amhara ;

France
Mouvement national des chômeurs et précaires ;
Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés ;
Mouvement national contre le racisme ;
Mouvement national républicain ;

Géorgie
Mouvement national - Démocrates ;

Irak
Mouvement national irakien ;

 Israël 
Mouvement national juif

Liban
Mouvement national libanais ;

Luxembourg
 Mouvement national ;

Maroc
Mouvement national populaire ;

Niger
Mouvement national pour la société du développement ;

Pologne
Mouvement national (Ruch Narodowy) ;
Mouvement national-catholique ;

Sénégal
Mouvement national des serviteurs des masses ;

Serbie
Mouvement national pour la Serbie ;

Tchad
Mouvement national pour la Révolution culturelle et sociale ;

Trinité-et-Tobago
Mouvement national du peuple ;

Tunisie
Mouvement national tunisien ;

Yougoslavie
Mouvement national yougoslave ZBOR.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Institut supérieur d'histoire du mouvement national (Tunisie)
 Loi des principes du Mouvement national (Espagne)
 Mouvement nationaliste arabe
 Mouvement nationaliste marocain
 Mouvement social national (ancien parti bulgare d'extrême-droite)
 Mouvement souverainiste du Québec